Col termine rete si intende comunemente un insieme di nodi interconnessi da canali di comunicazione per lo scambio di informazioni (dati e messaggi). Di seguito è fornita una classificazione di diverse tipologie di reti.

Infrastrutture di rete per fornitura di servizi di base 
 Rete – infrastruttura creata per la distribuzione di gas (gasdotti), petrolio (oleodotti), acqua (rete idrica)
 Rete elettrica – infrastruttura per la distribuzione dell'energia elettrica
 Rete idrica – infrastruttura per la distribuzione dell'acqua ai cittadini tramite acquedotto.
 Rete fognaria – infrastruttura per lo smaltimento delle acque reflue.
 Rete stradale – infrastruttura per lo spostamento urbano o extraurbano degli autoveicoli.

Mass media 
 Rete radiofonica – una diffusione di contenuti radio
 Rete televisiva – una diffusione di contenuti televisivi

Tecnologia 
 Rete di telecomunicazioni – insieme di dispositivi e dei loro collegamenti (fisici o logici) che consentono la trasmissione e la ricezione di informazioni 
 Rete di accesso 
 Rete di trasporto
 Rete telefonica
 Rete satellitare
 Rete di computer – sistema o un particolare tipo di rete di telecomunicazioni che permette lo scambio o condivisione di dati informativi e risorse (hardware e/o software) tra diversi calcolatori
Rete corporea (BAN) – sistema di connessione su protocolli standard a brevissimo raggio – max. 1 m
 Rete personale (PAN) – sistema di connessione su protocolli standard a breve raggio – max. 10 m
 Rete domestica – sistema di connessione, radio o cablato, su protocolli standard circoscritto alla dimora
 Rete locale (LAN) – sistema di connessione cablato su protocolli standard circoscritto a un'area limitata – es.casa/piccolo ufficio
 Rete locale senza fili (WLAN) – sistema di connessione radio su protocolli standard a corto raggio – max 300 m
 Rete metropolitana (MAN) – sistema di connessione, radio o cablato, basato su protocolli standard e circoscritto ad un'area di media grandezza – es. area cittadina
 Rete geografica (WAN) – sistema di connessione tra computer basato su diverse tecnologie (radio, cablato o ottico) e protocolli standard praticamente senza limiti geografici – es.internet
 Internet – la Rete per antonomasia
 Rete logica – insieme di dispositivi (ad esempio elettronici) interconnessi che realizza un'elaborazione
 Rete neurale artificiale – insieme di modelli matematici composti di "neuroni" artificiali per effettuare elaborazioni

Matematica 
 Rete – funzione che generalizza il concetto di successione, usata in topologia
 Rete casuale – tipo di grafo
 Rete a invarianza di scala – tipo di grafo

Crittologia 
 Rete a sostituzione e permutazione – elaborazione utilizzata negli algoritmi crittografici
 Rete di Feistel – algoritmo di cifratura a blocchi
 Rete di fiducia – concetto utilizzato da sistemi internet per stabilire l'autenticità dell'associazione chiave pubblica-utente

Relazioni sociali 
 Rete sociale – in sociologia, gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami sociali
 Servizio di rete sociale – servizio Internet che consente la comunicazione e condivisione per mezzi testuali e multimediali

Sport 
 Rete – tessuto in corda, atto a fissare un limite, usato in diversi sport e giochi
 Rete – nel calcio, la realizzazione di un punto da parte di una delle squadre; è chiamata anche gol

Altro 
 Rete – elemento del letto
 Rete alimentare (o rete trofica) – rete dei flussi di materia ed energia tra i componenti di un ecosistema
 Rete micorrizica – in ecologia, connessioni che si creano in un habitat (foresta, prateria, ecc. ...), a livello radicale, tra pianta e pianta grazie al micelio fungino per l'interscambio si sostanze nutritive, acqua, feromoni di allarme e difesa.
 Rete da pesca – dispositivo usato nella pesca per intrappolare gli animali acquatici.
 Rete – figura araldica
 Rete ecologica – rappresentazione delle interazioni biotiche in un ecosistema.
 Rete neurale – in anatomia, connessioni tra i neuroni tramite i loro assoni per la trasmissione degli impulsi nervosi.
 Rete urbana – in telecomunicazioni, suddivisione di una rete telefonica.
 Rete di vendita – in economia, insieme di persone che collaborano alla promozione e alla vendita di prodotti e/o servizi di una organizzazione.
La Rete – partito politico italiano.

Pagine correlate 
 Network